Открытый чемпионат Кореи 2007 — 4-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в южнокорейском городе Сеул и являющегося частью тура WTA в рамках 4-й категории турниров.

В 2007 году турнир прошёл с 24 по 30 сентября. Соревнование продолжало восточноазиатскую серию хардовых турниров, расположенную в календаре между US Open и Итоговым турниром.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Элени Данилиду
 в парном разряде —  Вирхиния Руано Паскуаль и  Паола Суарес

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Винус Уильямс (№ 9 в мире на тот момент). Американка быстро и уверенно добралась до финала, где впервые за турнир сыграла против сеянной соперницы: Марией Кириленко, уступив её первый на своём пути сет, но завоевав титул. Россиянка за круг до этого лишила турнир прошлогодней чемпионки: Элени Данилиду. Единственной несеянной участницей полуфиналов стала Флавия Пеннетта, попутно лишившая чемпионат его восьмой ракетки: Акико Моригами.

Парный приз свёлся к матчу первой и второй команд посева: Чжуан Цзяжун, четвёртый год подряд добралась до финала южнокорейского соревнования (на этот раз в альянсе с соотечественницей Се Шувэй) и во второй раз взяла титул. Их соперницами по решающей игре выступили Ясмин Вёр и Элени Данилиду.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Винус Уильямс обыграла  Марию Кириленко со счётом 6-3, 1-6, 6-4.
 Уильямс выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 36-й за карьеру в туре ассоциации.
 Кириленко уступает свой 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 

| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А.Брианти
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С.Бремон
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= А.Накамура
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=64
| RD1-score08-3=65
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= А.Сугияма
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А.Морита
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Дз.Намигата
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М.Юханссон
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= П.Пармантье
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Э.Галловиц
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ф.Пеннетта
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= А.Моригами
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= В.Уильямс
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Т.Танасугарн
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Финал 

 Парный турнир 
  Чжуан Цзяжун /  Се Шувэй''' обыграли  Элени Данилиду /  Ясмин Вёр со счётом 6-2, 6-2.
 Чжуан выигрывает свой 5-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.
 Се выигрывает свой 2-й титул в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Кореи
 WTA Тур 2007
 Серия турниров 4-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Южная Корея
Теннис
Сентябрь 2007 года
2007